Озерський район — район у Калінінградській області

Див. також 
 Міський округ Озьори (до 2015 р. Озьорський район) — міський округ у Московській області
 Озерський міський округ — міський округ у Челябінській області (м. Озерськ)